Bosznia-Hercegovina
Gajine falu Ilijaš községben, a Szarajevó kantonban
Horvátország
Gajine falu Donji Lapac községben, Lika-Zengg megyében